Дискография соло-релизов Фила Коллинза состоит из 8 студийных альбомов, 2 концертных альбомов, 2 саундтрек-альбомов, 4 сборников и 45 синглов.
Фил Коллинз — британский певец, композитор, ударник, клавишник и актёр, но наибольшую известность получил как ударник и певец. Наряду с сольной карьерой долгие годы был в составе легендарной британской прог-рок-группы Genesis.

Фил Коллинз был награждён множеством премий, в том числе «Грэмми» и «Оскар». За всю карьеру им было продано свыше 33 миллионов альбом в США и свыше 150 миллионов альбомов по всему миру.

История

1980-е 
Первый альбом Фила Коллинза Face Value был выпущен в феврале 1981 года в Великобритании. Он занял первую позицию в UK Album Chart, стал пятикратным платиновым альбомом.

Второй альбом — Hello, I Must Be Going! — увидел свет в 1982 году и включал в себя топ-сингл британских чартов того времени «You Can’t Hurry Love». Этот альбом добрался в британских чартах до второго места, стал трижды платиновым.

В 1984 году Коллинз записывает и выпускает сингл «Against All Odds (Take a Look at Me Now)». Сингл занимает первое место в US Billboard Hot 100 и становится второй в Великобритании. Также, он записывает дуэт с Филипом Бейли (Philip Bailey) — «Easy Lover». Сингл занял второе место в США, а в Великобритании он занимал первое место четыре недели.

В начале 1985 года выходит третий студийный альбом — No Jacket Required, который включал в себя такие хиты, как «Sussudio» and «One More Night». Он также записывает песню «Separate Lives» — дуэт с Мэрилин Мартин (Marilyn Martin) — сингл занимает первое место в чартах США.

Альбом No Jacket Required стал первым в чартах как в США, так и в Великобритании и лучшим по продажам за всю карьеру Фила Коллинза. Альбом был продан тиражом 10 миллионов экземпляров, за что он получил Бриллиантовый сертификат Американской звукозаписывающей ассоциации, а в Великобритании альбом стал шестикратным платиновым.

В 1987 году вышел первый студийный альбом-сборник 12"ers.

В 1988 году Фил Коллинз сочиняет песни для саундтрека к художественному фильму «Бастер», в котором Фил сыграл одну из главных ролей. Саундтрек включает в себя такие композиции, как «Two Hearts» и «A Groovy Kind of Love». Эти композиции стали хитами, заняв первые строчки чартов как в Великобритании, так и в США.

В 1989 году Фил Коллинз записал и выпустил ещё один свой хитовый альбом — четвёртый по счёту — …But Seriously. Особняком в этом альбоме стоит композиция «Another Day in Paradise» — настоящий гимн против бездомности. Композиция достигает первого места в США, а в Великобритании она занимает второе место чартов.

1990-е 
В ноябре 1990 года свет увидел первый концертный сборный альбом Serious Hits… Live!.

Пятый студийный альбом Коллинза Both Sides был выпущен в ноябре 1993 года. Альбом стал менее удачным, чем прошлая работа. Он включал в себя всего один сингл, который попал в чарт синглов в Великобритании. Альбом же целиком добрался до первой строчки чартов.

Следующий альбом Dance into the Light поступил в продажу в 1996 году и стал еще менее удачным. Ему удалось занять только четвёртое место в британских чартах. Альбом стал однократно серебряным в Великобритании.

В 1998 году вышел в свет альбом, получивший незамысловатое название …Hits — сборник лучших хитов. Альбом стал успешным, получил мультиплатиновый статус и позволил Филу Коллинзу вновь вернуться на первые строчки чартов. Изюминкой альбома становится композиция «True Colors» — кавер-версия одноимённой композиции из репертуара Синди Лопер.

В 1999 году Коллинз записывает композиции для саундтрека мультипликационного фильма «Тарзан» студии «Уолт Дисней». В 2003 году был написан саундтрек для ещё одного мультфильма — Brother Bear, также выпущенного студией «Уолт Дисней».

2000-е 
В 2002 году вышел седьмой студийный альбом Testify. Альбом имел некоторый успех в Европе, занял 15-е место в чартах Великобритании, попал в пятёрку лучших в Австрии, Германии и Голландии. Альбом фактически стал последним альбомом Фила Коллинза, содержавшим новый материал.

Спустя небольшое время после начала продаж альбома Testify Фил Коллинз объявил о паузе в выпуске нового музыкального материала. В 2004 году он выпустил два сборника лучших песен The Platinum Collection и Love Songs: A Compilation… Old and New.

В 2007 году Коллинз воссоединился с группой Genesis для участия в концертном туре Turn It On Again: The Tour in 2007.

В сентябре 2010 году вышел восьмой и последний студийный альбом Фила Коллинза Going Back. Альбом включает в себя кавер-версии любимых Филом Коллинзом композиций 1960-х годов.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Альбомы саундтреков

Синглы

Участвовал в записи как приглашённый артист

Видеоальбомы

Видеоклипы

См. также 
 Фил Коллинз
 The Phil Collins Big Band
 Список наград Фила Коллинза
 Дискография Genesis

Примечания

Ссылки 

 
 

Фил Коллинз
Коллинз, Фил
Коллинз, Фил
Коллинз, Фил